Sturany ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Sturany (1831–1912), österreichischer Architekt
 Rudolf Sturany (1867–1935), österreichischer Malakologe